Gelinek ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Anton Gelinek (1709–1779), österreichischer Priester, Komponist und Violinvirtuose
 Janika Gelinek (* 1979), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Herausgeberin und Rezensentin
 Joseph Gelinek (1758–1825), tschechischer Priester, Komponist und Pianist
 Moriz Gelinek (1887–1979), österreichischer Eisenbahnpionier

Siehe auch:
 Gellinek